Герберт Рид:
 Рид, Герберт (1893—1968) — английский поэт, литературный и художественный критик, педагог.
  (1889—1970) — британский геолог.
  (1828—1897) — канадский военный хирург, главный хирург Вооружённых сил Великобритании (1886—1887), кавалер Креста Виктории за участие в осаде Дели (1857).